Phantom Planet – gruppo musicale statunitense
 Phantom Planet – album dell'omonimo gruppo musicale del 2004
 Il pianeta fantasma (The Phantom Planet) – film del 1961 diretto da William Marshall